Toto je úplný seznam politických okresů v Čechách. Zahrnuje všechny bývalé okresy v korunní zemi Čechy (České království) v rámci Rakouského císařství a Rakouska-Uherska.

Příběh 
V revolučním roce 1848 došlo k závažným změnám ve struktuře i činnosti rakouské správy. Změny souvisely se zrušením patrimoniální (vrchnostenská) správa (panství) a jejich nahrazením správou státní (zeměpanskou). Dále byla zavedena samospráva, čímž se veškerá správa zdvojkolejnila. Nové správní uspořádání bylo upraveno několika dokumenty: dubnovou ústavou, císařským nařízením č. 268/1849 o nové organizaci soudní, č. 255/1849 o nové organizaci správy a prozatímním zákonem obecním č. 170 ze 17. března 1849. Posledně jmenovaným byla svobodná obec prohlášena za základ svobodného státu. Zcela nově byly zřízeny okresy v čele s okresními hejtmany.

Od roku 1850 byly v předlitavské části rakouského císařství starší velké české kraje nahrazeny politickými (správními) okresy, z nichž každý sestával z jednoho nebo více soudních okresů (pro výkon soudní moci). K definitivnímu utváření politických okresů (něm. politische Bezirke) došlo v roce 1868 v rámci oddělení politické od soudní správy říšským zákonem.

V roce 1868 bylo v Zemích Koruny české 89 politických okresů. Jejich počet se rozdělením obvodů zvýšil na celkem 104 politických obvodů a dvě statutární města Praha a Liberec.

Toto členění až na drobné změny zůstalo v platnosti v Čechách až do roku 1938, tedy i v době tzv. první republiky.

Okresy 

Tabulka podrobně obsahuje následující informace (stav k roku 1910 se zohledněním územních změn po tomto roce):

Související články 

 Seznam soudních okresů v Čechách
 Staročeské kruhy
 Seznam politických okresů na Moravě
 Seznam volebních obvodů v Českém království

Literatura 

 Moissl, Konrad: Der politische Bezirk Aussig, umfassend die Berichtsbezirke Aussig und Karbitz. Eine Heimatkunde für Haus und Schule. Aussig, 1887, 383 S.
 Podlaha, Anton: Der politische Bezirk Beneschau, 1912, 315 S.
 Just, Josef: Der politische Bezirk Böhm. Leipa. Ein Beitrag zur Heimatskunde für Schule und Haus. Böhm. Leipa, 1879, 139 S.
 Franz Hantschel: Heimatkunde des politischen Bezirkes Böhm. Leipa, Prag 1911
 Podlaha, Anton: Der politische Bezirk Böhmisch-Brod, 1909, 235 S.
 Patzak, Johann: Der politische Bezirk Braunau nebst den wichtigsten Vorbegriffen für den erdkundlichen Unterricht. Braunau, 1872
 Bernau, Friedrich: Der politische Bezirk Dauba, umfassend die Gerichtsbezirke Dauba u. Wegstädtl. Eine Heimatkunde für Haus und Schule. B. Leipa, 1888, 588 S., část. digitalizováno, viz 
 Gnirs, Anton: Der politische Bezirk Elbogen. Prag, Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste, 1927, 360 S.
 Lilie, Adolf: Der politische Bezirk Gablonz (Gerichtsbezirke Gablonz und Tannwald). Eine Heimatskunde. Gablonz a. N., 1895, 666 S.
 Panek, Johann: Der politische Bezirk Hohenstadt. Ein Beitrag zur Heimatskunde für Schule und Haus. Brünn, 1883, 52 S.
 Cechner, Antonín: Der politische Bezirk Kaplitz. Verlag der Archäologischen Kommission bei der Böhmischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Prag, 1929, 495 S.
 Grumbach, Franz: Der politische Bezirk Karlsbad umfassend die Gerichtsbezirke Karlsbad und Petschau. Karlsbad, Franieck, 1892, 112 S.
 Vaněk, Ferdinand; Hostaš, Karel; Borovský, F. A.: Topographie der historischen und Kunst-Denkmale. Der politische Bezirk Klattau, Prag, 1905, 252 S. (v digitální podobě)
 Cechner, Anton: Der politische Bezirk Königgrätz. Prag, 1915, 218 S.
 Borufka, Joseph: Der politische Bezirk Königinhof. Eine Heimatkunde. Hohenelbe, 1908, 560 S.
 Podlaha, Antonín: Der politische Bezirk Kralowitz. 1916, 285 S.
 Matějka, Bohumil: Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im Königreiche Böhmen von der Urzeit bis zum Anfange des XIX. Jahrhundertes. Band II. Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Laun. Prag, 1897
 Der politische Bezirk Luditz. Ein Beitrag zur Heimatkunde. Luditz, 1884
 Kamper, Jaroslav; Wirth, Zdeněk: Der politische Bezirk Mies. Prag, 1911, 389 S.
 Schwetter, Anton; Kern, Siegfried: Der politische Bezirk Nikolsburg in historischer, statistischer und topographischer Beziehung. ikolsburg, 1884, 310 S.
 Mareš, František; Sedláček, Jan: Der politische Bezirk Prachatitz, 1914, 413 S.
 Marcan, Antonín; Šlégl, Adolf: Politický okres přeštický. Vylíčení statistické, kulturní a historické (Der politische Bezirk Prestitz). Prestitz, 1905, 280 S. (česky)
 Rott, Wenzel: Der politische Bezirk Podersam. Eine Heimatkunde, Prag, 1902, 918 S. (v digitální podobě)
 Cechner, Anton: Der politische Bezirk Rakonitz, Prag, 1914, 150 S.
 Matejka, Bohumil: Der politische Bezirk Raudnitz. Topographie der historischen und Kunst-Denkmale. Prag, 1910, 335 S.
 Podlaha, Anton: Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im Königreiche Böhmen von der Urzeit bis zum Anfange des 19. Jahrhundertes. Band 9. Der politische Bezirk Rokytzan. Prag, 1901
 Hockauf, Anton: Heimatskunde des politischen Bezirkes Rumburg, 1885, 223 S. (v digitální podobě) (12. května 2019)
 Tutte, Karl: Der politische Bezirk Saaz. Eine Heimatkunde. Saaz, 1904
 Schmidt, Richard: Der politische Bezirk St. Joachimsthal. Topographie der historischen und Kunst-Denkmale. Prag, 1913
 Fiedler, Josef: Heimatskunde des politischen Bezirkes Schluckenau. Rumburg: Bezirkslehrerverein, 1898, 488 S. (v digitální podobě) (4. května 2019)
 Podlaha, Anton: Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Selčan. Prag, 1899
 Nitsche, Franz; Materna, Hermann: Der politische Bezirk Sternberg. Ein Beitrag zur Heimatkunde. Sternberg, 1883, 14 S.
 Köferl, Josef: Der politische Bezirk Tachau, 1890, 519 S. und Supplement zur Heimatkunde des politischen Bezirks Tachau, 1895, Neuauflage: Geretsried: Lewke, 1985
 Klement, Franz: Der politische Bezirk Tepl. Ein Beitrag zur Heimatkunde. Tachau, Holub, 1882, 340 S.
 Russ, Josef: Der politische Bezirk Tepl. Heimatkunde für die Schuljugend. Petschau, 1905
 Ettelt, Adolf: Der politische Bezirk Trautenau. Ein Beitrag zum erdkundlichen Unterrichte. Trautenau, 1871
 Demuth, Josef: Der politische Bezirk Trautenau (Gerichtsbezirke: Trautenau, Marschendorf, Schatzlar und Eipel). Trautenau, 1901, 608 S.
 Podlaha, Anton: Der politische Bezirk Weinberge, 1916, 188 S.

Reference 

Vzniklo 1850
Zaniklo 1919
Historická území Česka
České království
Administrativní dělení Česka